Velika nagrada Casablance 1931 je bila sedma neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1931. Odvijala se je 17. maja 1931 na cestnem dirkališču Anfa v Casablanci.

Rezultati

Dirka

|-
! 1
| 22
|  Stanisłas Czaykowski
| Privatnik
| Bugatti T51
| 55
| 2:41:52,2
|-
! 2
| 4
|  Philippe Etancelin
| Privatnik
| Bugatti T35
| 55
| + 3:41,2
|-
! 3
| 20
|  Jean de Maleplane
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 55
| + 10:06,6
|-
! 4
| 44
|  José Scaron
| Privatnik
| Amilcar C6
| 47
| + 16:51,8
|-
! 5
| 14
|  René Ferrant
| Privatnik
| Peugeot 174S
| 47
| + 17:58,0
|-
! 6
| 36
|  Emmanuel Galba
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 47
| + 18:32,8
|-
! 7
| 18
|  Grimaldi
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 47
| + 33:34,2
|-
! 8
| 52
|  Luigi Platé
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1500
| 47
| + 42:48,0
|-
! 9
| 10
|  Ferdinand Montier
| Privatnik
| Montier-Ford
| 47
| + 44:03,6
|-
! 10
| 50
|  Capello
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1500
| 47
| + 44:40,0
|-
! 11
| 12
|  Fleccia
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| 
|-
! 12
| 42
|  D Saint Geneis
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 
| 
|-
! 13
| 38
|  d'Hiercourt
| Privatnik
| 'Bugatti T37A
| 
| 
|-
! Ods
| 30
|  Dourel
| Privatnik
| Amilcar
| 
| 
|-
! Ods
| 6
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 
| Motor
|-
! Ods
| 54
|  R Schlumberger
| Privatnik
| Rally Salmson
| 
| 
|-
! Ods
| 48
|  Anne-Cecile Rose-Itier
| Privatnica
| Bugatti T37A
| 
| 
|-
! Ods
| 40
|  Pao
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 
| 
|-
! Ods
| 34
|  Pierre Veyron
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 
| 
|-
! Ods
| 8
|  Fassi
| Privatnik
| Bugatti T35B
|
|
|-
! Ods 
| 32
|  Roux
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 
| 
|-
! DNS
| 2
|  Longueville
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| 
|-
! DNS
| 46
|  Angwerdt
| Privatnik
| 
| 
| 
|}

Viri
 
 

1931
Sezona Velikih nagrad 1931